Hauser kan som auktorsförkortning betyda:

 Elke Hauser
 Erwin Hauser
 Martin Hauser
 Margit Luise Hauser

Robotskapade auktorsförkortningar